Il torneo maschile di beach volley alla XXVII Universiade si è svolto dal 7 al 13 luglio 2013 a Kazan', in Russia.

Fase a gironi

Gruppo I

Gruppo J

Gruppo K

Gruppo L

Gruppo M

Gruppo N

Gruppo O

Gruppo P

Tabelloni

Tabellone vincenti

Parte alta

Parte bassa

Tabellone perdenti

13º-24º posto

7º-12º posto

5º-6º posto

Finali 

Beach volley alla XXVII Universiade